Plaats in Indonesië
 Mangunharjo (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Mangunharjo (Jatipurno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Mangunharjo (Subah), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Mangunharjo (Mayangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Mangunharjo (Ngawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Mangun Harjo, een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra